– męskie imię japońskie.

Znane osoby 
 Tetsuo Hara (哲夫), japoński mangaka
 Tetsuo Kagawa (哲男), japoński astronom amator
 Tetsuo Kurata (てつを), japoński aktor i przedsiębiorca
 Tetsuo Okamoto, brazylijski pływak japońskiego pochodzenia
 Tetsuo Sakurai (哲夫), japoński basista
 Tetsuo Satō (哲夫), japoński siatkarz
 Tetsuo Shinohara (哲雄), japoński reżyser filmowy

Fikcyjne postacie 
 Tetsuo Kaga (鉄男), bohater mangi i anime Hikaru no go
 Tetsuo Shima (鉄雄), bohater mangi i filmu anime Akira

Zobacz też 
 , japoński film z 1989 r. w reżyserii Shin’ya Tsukamoto

Męskie imiona japońskie